Bluff Island kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Bluff Island (ö i Antarktis),

Falklandsöarna 

 Bluff Island (ö i Falklandsöarna),

Hongkong 

 Bluff Island (ö i Hongkong), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar